Niemcy:
 Stöcken – dzielnica Halver
 Stöcken – dzielnica Rethem (Aller)
 Stöcken – dzielnica Wittingen

Osoby:
 Hans Henrik von Stöcken – duński dyplomata
 Hans Henrik von Stöcken Młodszy – duński dyplomata
 Kaj Burchard von Stöcken – duński dyplomata

Zobacz też:
 Herrenhausen-Stöcken
 Stocken